Rocky Ford (Colorado)
Rocky Ford (Geórgia)
Rocky Ford (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos